NOR eller nor kan syfta på: 

 Nor – en alternativ stavning av kvinnonamnet Nour (namn)
 Nor (geologi) – en geologiska tidsålder
 Nor (mytologi) – en son till Torre i nordisk mytologi
 NOR – treställig ISO 3166-beteckning för Norge
 NOR (logisk funktion) – en logisk operator

Geografi 
 Nor (vattendrag) – ett avsmalnande vattendrag eller smalt sund

Sverige 
 Nors socken – i Karlstads kommun i Värmland
 Nors landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1971
 Nors kontrakt – i Karlstads stift –2015
 Nors församling – i detta kontrakt –2006
 Nors distrikt – i Karlstads kommun i Värmland 2016–
 Nor, Ljusdals kommun – en småort i Ljusdals kommun

Fartyg 
 HMS Nordkaparen (Nor) – svensk ubåt byggd 1961

Se även
 GMnor – svenska utmärkelsen, se  För nit och redlighet i rikets tjänst